Bars (Dordonha)
 Bars (Gers)